Příjmení Knobloch nese více osobností:

 Edgar Knobloch (1927–2013) – český a evropský badatel, historik, polyglot a spisovatel
 Ferdinand Knobloch (1916–2018) – český psychiatr
 Jan Knobloch-Madelon (1905–1976) – český fotbalista a trenér
 Jiřina Knoblochová (1918–2015) – česká psychiatrička
 Josef Franz Knobloch (1816–1882) – rakouský podnikatel a politik německé národnosti z Čech
 Milan Knobloch (1921–2020) – český sochař a především medailér